San Juan Bautista (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 San Juan Bautista (Chili), een plaats in Chili
 San Juan Bautista (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Suchitepéquez
 San Juan Bautista (Paraguay), een gemeente in het Paraguayaanse departement Misiones
 San Juan Bautista (Venezuela), een plaats in Venezuela